Flu bezeichnet:

 einen südkoreanischen Film, siehe Pandemie (Film) (Originaltitel: Gamgi; intl. Titel: The Flu)

Flu ist der Familienname folgender Personen:

 Merlin Flu (bürgerlich Hartmut Schirrmacher; 1948–2015), deutscher Künstler
 Paul Christiaan Flu (1884–1945), surinamischer Tropenmediziner